Příjmení Gajdar má více nositelů:

 Arkadij Gajdar (1904–1941) – sovětský spisovatel, autor knížek pro děti
 Timur Arkaděvič Gajdar (1926–1999) – sovětský admirál
 Jegor Timurovič Gajdar (1956–2009) – ruský politik, ekonom, ministerský předseda
 Maria Jegorovna Gajdar (1982) – aktivistka mládežnického politického hnutí „ДА!“; dcera Jegora Gajdara, vnučka Timura Gajdara, pravnučka Arkadije Gajdara

Ruská příjmení